ESU steht für:
 Einschulungsuntersuchung
 Elektroschlacke-Umschmelzverfahren
 Emergency Service Unit, Notfalleinheit einiger amerikanischer Polizeien
 New York City Police Department Emergency Service Unit
 European Students' Union, eine europäische Studierendenorganisation
 Europäische Senioren-Union, eine Vereinigung der Europäischen Volkspartei
 Enzyklopedija sutschasnoji Ukrajiny, die Enzyklopädie der modernen Ukraine
 elektrostatisches Einheitensystem
 Flughafen Mogador in Marokko nach dem IATA-Flughafencode

esu steht für:
 Zentral-Alaska-Yupik (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Yupik (Sprache), Eskimosprache der Yupik

ESU